Хуан Пабло Шак () је колумбијски глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Колумбијски глумци